Е́лліотт (також пишеться Елліот або Еліот, ) — шотландське ім'я та прізвище.

 Клан Еліотт ( ) — один з кланів рівнинної частини Шотландії — Лоуленду.

Прізвище 

 Адам Елліот (;  1972) — незалежний австралійський stop-motion мультиплікатор, режисер і продюсер.
 Браєн Елліотт (;  1985) — канадський хокеїст.
 Брук Елліотт (;  1974) — американська акторка.
 Гарві Елліотт (;  2003) — англійський футболіст, півзахисник.
 Герб Елліотт (;  1938) — австралійський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1960).
 Джеймс Елліот (; 1943—2011) — американський астроном.
 Джо Елліотт (;  1959) — вокаліст гурту Def Leppard.
 Джон Еліот (місіонер) (; 1604—1690) — пуританський місіонер та політичний філософ, автор першої надрукованої Біблії мовою північноамериканських індіанців («Біблія Еліота»).
 Джордж Еліот (; 1819—1880) — англійська письменниця.
 Джордж Елліотт (; 1889—1948) — англійський футболіст.
 Лілліан Елліотт (; 1874—1959) — акторка театру та кіно.
 Метт Елліотт (;  1968) — шотландський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Пітер Елліотт (;  1962) — британський легкоатлет, олімпійський медаліст (1988).
 Роб Елліот (; 1986) — ірландський футболіст, воротар.
 Саймон Елліотт (;  1974) — новозеландський футболіст, півзахисник.
 Сем Елліотт (;  1944) — американський актор.
 Стівен Елліотт (; 1771—1830) — американський ботанік.
 Томас Стернз Еліот (; 1888—1965) — американський поет, драматург і літературний критик.
 Чейз» Елліот (lang-en|William Clyde "Chase" Elliott II}};  1995) — американський професійний автогонщик.

Ім'я 

 Елліот Абрамс (; 1948) — американський юрист, політолог і дипломат.
 Еліот Антонієтті (; 1993) — швейцарський хокеїст, захисник.
 Елліот Банні (; 1966) — британський легкоатлет, олімпійський медаліст (1988).
 Еліот Енгель (; 1947) — американський політик.
 Еліот Ервіт (; 1928) — фотограф, відомий в сфері реклами і фотожурналістики.
 Елліотт Картер (; 1908—2012) — американський композитор оркестрової і камерної музики.
 Елліот Клосон (; 1883—1942) — американський сценарист.
 Елліот Куес (; 1842—1899) — американський військовий хірург, історик, орнітолог і письменник.
 Еліот Несс (; 1903—1957) — американський юрист.
 Елліот Річардсон (; 1920—1999) — американський державний діяч, міністр оборони (1973) і міністр торгівлі США (1976—1977).
 Елліотт Сміт (; 1969—2003) — американський музикант, автор-виконавець.
 Еліот Спітцер (; 1959) — американський політик, колишній генеральний прокурор та губернатор штату Нью-Йорк (2007—2008).
 Еліот Хіггінс (; 1979) — британський журналіст і блогер.

Топонім 

 Елліотт () — округ в американському штаті Кентуккі.
 Елліотт — місто, штат Айова
 Елліотт — місто, штат Північна Дакота
 Елліотт — селище, штат Іллінойс
 Елліотт — переписна місцевість, штат Меріленд
 Елліотт — переписна місцевість, штат Міссісіпі

Інше 
 3193 Елліот (3193 Elliot) — астероїд головного поясу, відкритий 20 лютого 1982 року.
 «Біллі Елліот» () — британський фільм режисера Стівена Долдрі, що вийшов на екрани у 2000.

Примітки 

Шотландські прізвища